Верхние Дупли — деревня в Опочецком районе Псковской области. Входит в состав Болгатовской волости.

Численность населения по оценке на конец 2000 года составляла 24 человека, на 2011 год — 11 человек.

География 
Деревня находится в юго-западной части Псковской области, в зоне хвойно-широколиственных лесов, при автодороге , на берегу реки Изгожка, в 15 км к востоку от города Опочка и в 11 км к юго-западу от деревни Болгатово. Севернее примыкает деревня Нижние Дупли. Примыкает с юга  к деревне Лаптево, центру  Болгатовской волости.

Климат 
Климат характеризуется как умеренно континентальный, влажный. Средняя многолетняя температура самого холодного месяца (января) составляет −7,3 °С (абсолютный минимум — −42 °C), средняя температура самого тёплого (июля) — 18°С (абсолютный максимум — 36 °C). Продолжительность безморозного периода составляет в среднем 137 дней. Среднегодовое количество осадков — 562 мм, из которых 405 мм выпадает в период с апреля по октябрь.

История 
До 2005 года деревня входила в состав ныне упразднённой Любимовской волости с центром в д. Лаптево.

Население 

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 100 % из 18 чел..

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
Деревня доступна автотранспортом.

Примечания 

Населённые пункты Опочецкого района